Herd steht für:
 Herd, Haushaltsgerät 
 Elektroherd, elektrisches Haushaltsgerät
 Gasherd, mit Gas betrieben
 Ofen zur Verhüttung, siehe Metallurgie #Ofentechnik
 Herd, siehe Feuerstelle

 Brandherd, Ausgangspunkt einer Feuersbrunst 
 Herd (Medizin), lokale Gewebsveränderung mit pathologischer Fernwirkung 
 Ausgangspunkt eines Erdbebens, siehe Herdtiefe
 Ausgangspunkt eines Vulkanausbruchs, siehe Magmakammer

 The Herd, britische Rockband (1967–1971)

Geografie:
 Herd (Gemeinde Straßburg), Ortschaft der Gemeinde Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Herd Point, Landspitze im Süden von Thule Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln, Antarktis

Herd ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Herd (* 1989), australischer Fußballspieler
 David Herd (1934–2016), schottischer Fußballspieler
 Fred Herd (1874–1954), schottischer Golfspieler
 Patricia Herd (* 1934), US-amerikanische Schauspielerin
 Richard Herd (1932–2020), US-amerikanischer Schauspieler
 Robin Herd (1939–2019), englischer Ingenieur und Konstrukteur
 Sandy Herd (1868–1944), schottischer Golfspieler
 Sandy Herd (Fußballspieler) (1902–??), schottischer Fußballspieler
 Whitney Wolfe Herd (* 1989), US-amerikanische Unternehmerin

Siehe auch:
 Vogelherd (Fanggerät für Singvögel)
 Das Heimchen am Herde (Charles Dickens)
 Hert, Herth, Herdt, Herde (Begriffsklärung)